Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Gronostajski – polski inżynier mechanik
 Zbigniew Gronostajski – polski inżynier mechanik